Амалия Мария Баварская (; ) — единственная дочь баварского герцога Карла Теодора и его жены Софии Саксонской.

Биография 

4 июля 1892 года в городе Тегернзе состоялась свадьба Амалии Баварской с герцогом Вильгельмом фон Урахом (морганатическая ветвь Вюртембергского дома), который в 1918 году был провозглашен королём Литвы и удерживал этот титул чуть более ста дней. Амалия родила ему девятерых детей:

 Мария Габриела Урахская (1893—1908).
 Елизавета Урахская (1894—1962), супруга Карла, принца Лихтенштейна, тётя Франца Иосифа II.
 Карола Урахская (1896—1980).
 Вильгельм Урахский (1897—1957) — вступил в морганатический брак с Элизабет Тойрер и отказался от правопреемства.
 Карл Геро Урахский (1899—1981) — титулярный король Литвы, герцог Урахский.
 Маргарита Урахская (1901—1975).
 Альбрехт Урахский (1903—1969).
 Эберхард Урахский (1907—1969).
 Мехтильда Урахская (1912—2001).

Амалия умерла в Штутгарте в возрасте 46 лет после рождения девятого ребёнка.

Генеалогия

Примечания 

Виттельсбахи
Вюртембергский дом